Gulörter, Blackstonia är ett släkte av gentianaväxter. Blackstonia ingår i familjen gentianaväxter. Släktet har fått sitt vetenskapliga namn efter den engelske botanikern John Blackstone.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gentianaväxter
Blackstonia